

Prénom Ernesto 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement : Ernesto.

Patronyme 
 Amélia Judith Ernesto, femme politique angolaise.

Météorologie

Littérature 
 Ah ! Ernesto est un conte pour enfant (1971) de Marguerite Duras.

Cinéma et télévision 
 Ernesto est un film italien réalisé par Salvatore Samperi en 1979.
 Ernesto est un court-métrage américain réalisé par Cristina Aurora Kotz Cornejo en 2000.